Giovanni Antonio Canal (1697-1768), Italiaans kunstschilder
 Canaletto II (1720-1780), Italiaans kunstschilder en neefje van Canal 
 Canaletto, internationale trein tussen Schaffhausen en Venetië